Death Race: Wyścig śmierci – film z 2008 roku
 Death Race 2 – film z 2010 roku
 Wyścig śmierci 3: Piekło – film z 2012 roku
 Wyścig śmierci 4: Anarchia – film z 2018 roku